Marót keresztnév

 Marót település Romániában, Arad megyében
 Marót (Morović) település a Vajdaságban (Szerbia)

 Marótpuszta, Somogysámson része

 Apátmarót (szlovákul Opatové Moravce), Hontmarót része
 Aranyosmarót (szlovákul Zlaté Moravce)
 Egyházmarót (szlovákul Kostolné Moravce), Hontmarót része
 Pilismarót, Komárom-Esztergom megye
 Pusztamarót, elpusztult település a Gerecse hegységben